25-я пехотная дивизия () — тактическое соединение Армии США, существующее с 1941 года. Прозвище — «Тропическая молния» (Tropic Lightning). Также существует неофициальное, шутливое название «Электрическая клубника» (Electric Strawberry).

История

Вторая мировая война 
Дивизия сформирована на Гавайских островах 1 октября 1941 года. «Боевое крещение» прошла в январе 1943 года на острове Гуадалканал. В июле — августе того же года принимала участие в боях на Нью-Джорджии. После этого дивизия была передислоцирована в Новую Зеландию, а позднее — на Новую Каледонию для отдыха и подготовки личного состава. В первой половине 1945 года принимала участие в освобождении Филиппин. С окончанием войны 25-я пехотная дивизия отправлена в Японию, где в течение пяти лет несла оккупационную службу.

Корейская война 
С июля 1950 по июль 1953 года дивизия принимала участие в Корейской войне и заслужила две благодарности президента Республики Корея.

25-я пехотная дивизи несла оккупационную службу на японском острове Хонсю, когда 25 июня 1950 года силы северокорейских коммунистов вторглись в Республику Корея. Дивизия была поднята по тревоге в первую неделю июля для подготовки к переброске в Корею, передовой отряд высадился в Пусане 8 июля. Штаб дивизии прибыл в Пусан 12 июля, а к 18 июля вся дивизия была в Корее.

В это время южнокорейские войска, а также 24-я пехотная дивизия США отступали к Пусану, чтобы сформировать оборонительный периметр вокруг города и его важнейших портовых сооружений. Части дивизии были размещены на блокирующих позициях в районе Хванган — Санджу — , где с 24 июля они приняли активное участие. Несмотря на решительную оборону, северокорейское наступление продолжалось, и 25-я дивизия была вынуждена отступить по мере укрепления линии периметра Пусана.

4 августа дивизия была переброшена на крайний левый фланг линии ООН, охраняя южные подступы к Пусану в районе Масана. В течение августа и начала сентября дивизия отразила множество интенсивных атак противника, предоставив время для наращивания сил ООН на периметре. 16 сентября 8-я армия начала наступление с целью вырваться за периметр Пусана. После первоначально медленного продвижения 25-я дивизия продвинулась вперед и 25 сентября захватила Чинджу. Продолжая наступление, дивизия начала продвигаться на северо-запад и 30 сентября захватила Кунсан на западном побережье Кореи. После этого фронт ООН протянулся от побережья до побережья Корейского полуострова.

В октябре, когда 8-я армия продвигалась вверх по полуострову, 25-я дивизия была задействована в операциях по зачистке тыла. Дивизия обеспечивала безопасность транспортной сети и зачищала вражеские войска, обойдённые в ходе быстрого продвижения. В начале ноября 25-я дивизия была направлена на север и собрана вдоль 38-й параллели со штабом в Кэсоне. Там 25-я дивизия продолжила свою кампанию против обойдённых вражеских элементов.

19 ноября 25-я дивизия снова двинулась на север, на этот раз на линию фронта к северу от Пхеньяна вблизи Анджу. Дивизия начала наступление 24 ноября и в течение двух дней продвигалась вперед с нарастающим сопротивлением. Однако китайские коммунисты начали свое первое крупное наступление и прорвали фронт 8-й армии справа от 25-й дивизии, вынудив всю линию ООН отступить. 25-я дивизия начала серию задерживающих действий, которые привели к тому, что к 8 декабря она вернулась в Кэсон, а к 14-му — за реку Имджин. Коммунистическая атака на Новый год 1951 года прорвала 1-ю дивизию РК на правом фланге 25-й дивизии, что сделало позиции 25-й дивизии уязвимыми. Новая оборонительная линия была создана в окрестностях Чхонана в начале января, после того как дивизия провела арьергардные действия, чтобы позволить эвакуировать Сеул.

25 января силы ООН вернулись к наступлению. 19—20 февраля 25-я дивизия достигла реки Хан (Han River) к юго-востоку от Сеула. 7 марта 25-я атаковала через Хань и направилась на север, нанеся противнику большие потери. К концу марта 25-я дивизия занимала линию над рекой  (Hant’an River) к югу от Чорвона, примерно в 35 милях к северо-востоку от Сеула.

22 апреля китайские народные добровольцы начали новое наступление, вновь оттеснив войска ООН. 25-я дивизия отступила через последовательные блокирующие позиции на линию примерно в пяти милях к северо-востоку от Сеула. Там дивизия подготовилась к очередному наступлению войск ООН, которое началось 20 мая 1951 года. 25-я дивизия продвинулась через ряд запланированных , пересекла 38-ю параллель и к середине июня захватила город Кумхва (Kumhwa) — «Железный треугольник». 21 июня 25-я дивизия была заменена 3-й пехотной дивизией и выведена в резерв в районе Ыйджонбу, где она подготовила позиции вдоль вспомогательной оборонительной линии и проводила тренировки и миссии по охране тыла.

Когда 10 июля 1951 года начались переговоры о перемирии, война вступила в новую фазу. Линии стали статичными, а ограниченные атаки на цели и пробные танково-пехотные патрули заменили широкие наступления. В середине июля 25-я дивизия вернулась на линию фронта и к концу месяца заняла прежние позиции в районе Чорвон — Кумхва. Дивизия занимала эти позиции до середины декабря, проводя частое патрулирование и несколько рейдов силами роты для уничтожения бункеров противника. Дивизия также улучшила свои собственные оборонительные позиции. Также часто проводились артиллерийские обстрелы вражеских линий и засады на вражеские патрули.

В середине декабря 2-я пехотная дивизия освободила 25-ю, которая затем перешла в резерв в районе Капхёна. Там дивизия занималась учебными мероприятиями и поддерживала второстепенную оборонительную линию. При необходимости дивизионные подразделения также привлекались для выполнения задач на передовой и обеспечения безопасности тыловых районов. 23 февраля 1952 года 25-я дивизия вернулась на передовую в центр сектора X корпуса в районе Мундун-ни (Mundung-ni) к северо-востоку от водохранилища Хвачхон. Дивизия возобновила патрулирование, засады, артиллерийские обмены и обслуживание бункеров. Дивизия также обеспечила охрану и оборону передовых аванпостов за основной линией сопротивления.
 
21 октября 1952 года 25-я дивизия была освобождена 40-й пехотной дивизией и вернулась на резервные позиции в районе Капхёна. После короткого периода обучения 25-я дивизия была переброшена на фронт в сектор IX корпуса 12 ноября, вернувшись на свой старый участок линии вокруг Кумхва. В декабре корректировка границ переместила зону дивизии немного западнее. Дивизия продолжала агрессивное патрулирование и засадные операции до конца января 1953 года, когда её сменила 3-я пехотная дивизия. Командный пункт 25-й дивизии был создан в Йонгпхён (Yongp'yong), и дивизия приступила к интенсивным тренировкам. Дивизионные части, особенно артиллерия и бронетехника, продолжали оказывать поддержку передовым организациям.

5 мая 1953 года 25-я дивизия вернулась на линию фронта, на этот раз на крайнем левом участке фронта ООН в районе Мунсан-ни. Сектор дивизии простирался от полуострова Кимпхо к северо-западу от Сеула до района у Корангп’о-ри (Korangp'o-ri) над рекой Имджин. В последних числах мая на правую часть сектора дивизии обрушилась атака противника численностью в четыре батальона. Заставы в этом районе несколько раз переходили из рук в руки в течение двух дорогостоящих дней боёв, пока дивизия не получила приказ оставить передовые холмы, чтобы избежать дальнейших потерь. 8 июля 25-я дивизия была освобождена 1-й дивизией морской пехоты и выведена в резерв, где она оставалась до вступления в силу перемирия 27 июля 1953 года.

Осенью 1954 года была передислоцирована на Гавайи, вернувшись домой после 13-летнего отсутствия.

В ходе войны четырнадцать военнослужащих дивизии удостоились высшей американской военной награды — медали Почёта
 14-й пехотный полк: Donn F. Porter, Эрнест Э. Уэст и Брайан Х. Уомак.
 24-й пехотный полк: Корнелиус Чарлтон и Уильям Томпсон.
 27-й пехотный полк: Джон У. Коллиер, Реджинальд Б. Дезидерио, Benito Martinez, Льюис Миллетт и Джером О. Сьюдет.
 35-й пехотный полк: William R. Jecelin, Billie G. Kanell и Donald R. Moyer.

Дивизия в то время носила прозвище: «Электрическая клубника».

1960—1970-е 
В 1963 году первые военнослужащие 25-й дивизии были отправлены в Южный Вьетнам в качестве бортовых стрелков для вертолётов. В декабре 1965 года вся дивизия начала передислокацию для участия в очередной войне. Её штаб был расположен в Кути, а сектор ответственности находился западнее Сайгона. За время своего пребывания в Южном Вьетнаме дивизия принимала участие в ряде крупных сражений, включая операцию «Attleboro», отражение Тетских наступлений 1968 и 1969 годов, вторжение в Камбоджу. Вывод 25-й дивизии из Вьетнама был завершён весной 1971 года.

В ходе Вьетнамской войны 22 военнослужащих дивизии удостоились высшей американской военной награды — медали Почёта

Переформирование 
К этому времени «Тропическая молния» являлась единственной дивизией Армии США, за три десятилетия своего существования ни разу не дислоцировавшейся в континентальной части страны. 1970-е и 1980-е годы она оставалась в тихоокеанском регионе, участвуя в многочисленных учениях и в подготовке вооружённых сил Фиджи. К 1 октября 1986 года завершился процесс реорганизации, превратившей дивизию в лёгкую пехотную. Учения проводились в Таиланде, Австралии, Японии, в крупнейших ежегодных манёврах «Тим Спирит» в Южной Корее участвовало более половины личного состава дивизии.

Поскольку дивизия находилась в тихоокеанском регионе и была призвана обеспечивать защиту Южной Кореи, на войну в Персидском заливе 1991 года она отправила очень незначительные силы, которые охраняли передовую штаб-квартиру 3-й армии США и приняли эпизодическое участие в операциях по зачистке Кувейт-Сити после освобождения. Потерь при этом не было.

В 2000-х годах 25-я пехотная дивизия принимала участие в боевых операциях Вооружённых сил США за рубежом. В 2004—2005 годах одна бригада из её состава находилась в Афганистане. В 2005 году в состав дивизии была включена воздушно-десантная бригада, осенью 2006 года отправленная в Ирак.

В январе 2006 года дивизия лишилась статуса лёгкой и вновь стала обычной пехотной.

По состоянию на 2019 год дивизия имеет в своём составе четыре линейные бригады (1 механизированная, 2 лёгкие пехотные, 1 воздушно-десантную), бригаду боевой авиации и ряд вспомогательных подразделений.

В 2022 году 1-я и 4-я бригады, дислоцирующиеся на Аляске, выведены из состава дивизии и переданы в 11-ю воздушно-десантную дивизию.

Состав

В искусстве 
В 1967—1968 годах в составе дивизии на территории Южного Вьетнама служил будущий кинорежиссёр Оливер Стоун. В 1986 году он снял получивший широкую известность художественный фильм «Взвод», рассказывающий вымышленную историю одного взвода 25-й пехотной дивизии.

Литература

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 25-й пехотной дивизии

Пехотные дивизии США во время Второй мировой войны
Вооружённые силы США во Вьетнамской войне
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году